Pram Point ist der Name folgender Landspitzen:

 Pram Point (Ross-Insel) auf der Ross-Insel, Antarktika
 Pram Point (Südgeorgien) auf Südgeorgien, Südatlantik